Jerusalemtörnesläktet  (Parkinsonia) är ett växtsläkte i familjen ärtväxter med 7 arter som förekommer naturligt Amerika och Sydafrika.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svensk Kulturväxtdatabas
African Flowering Plants Database

Ärtväxter
Je Växtindex